Der Oberbefehlshaber der türkischen Marine (türkisch: Türk Deniz Kuvvetleri komutanları) ist eine militärische Person im Rang eines Admirals und Mitglied des Generalstabs der türkischen Streitkräfte.

Weblinks 
 Liste der Kommandanten der türkischen Marine bei dzkk.tsk.tr
 Rangabzeichen der Kommandanten der türkischen Marine bei dzkk.tsk.tr

Oberbefehlshaber der turkischen Marine
!Oberbefehlshaber der turkischen Marine
!Oberbefehlshaber der turkischen Marine